Corner (englisch für Ecke) steht für:

 Corner (Alabama), Ort in USA
 in Österreich und der Schweiz die Bezeichnung für einen Eckstoß
 der venezianische Name der italienischen Adelsfamilie Cornaro (Cornèr)

im NRHP gelistete Objekte:
 Corner in Celebrities Historic District, in Frankfort, Kentucky, ID-Nr. 71000343
 Corner Lunch, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 00001286
 Corner Packing Shed, The, in Frogmore, South Carolina, ID-Nr. 88001733
 The Corner Store and Office, in Frogmore, South Carolina, ID-Nr. 88001737

geografische Objekte in der Antarktis:
 Corner-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Corner Island, Insel im Wilhelm-Archipel
 Corner-Kliffs, Kliffs auf der Alexander-I.-Insel
 Corner-Nunatak, Nunatak in der Miller Range, Transantarktisches Gebirge
 Corner Peak, Berg im Grahamland
 Corner Rock, Rifffelsen im Wilhelm-Archipel

Corner ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Corner (* 1974), englischer Musiker
 Christoph Corner (Cornerus, Körner; 1518–1594), deutscher evangelischer Theologe

 Edred John Henry Corner (1906–1996), britischer Botaniker und Mykologe
 George W. Corner (1889–1981), US-amerikanischer Anatom und Embryologe
 Harry Corner (1874–1938), britischer Cricketspieler 
 Philip Corner (* 1933), US-amerikanischer Komponist, Musiker, Sänger, Fluxuskünstler, Musiktheoretiker und bildender Künstler

Siehe auch:
 Cornerpost Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 The Corner, Miniserie
 The Corner (Album), Album von Fred Van Hove und Roger Turner (2017)
 Korner (Begriffsklärung)
 Körner (Begriffsklärung)
 Cornerus (Begriffsklärung)
 Cornering (Begriffsklärung)